Death Row () — десятый студийный альбом группы Accept, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 
Death Row самый тяжёлый по звуку и самый худший альбом группы по мнению Удо Диркшнайдера. Запись ударных на песнях Bad Habits Die Hard и Prejudice сделана Штефаном Шварцманом, так как у Штефана Кауфманна вновь обострились боли в спине, связанные с неправильной посадкой за ударной установкой.

На обложке альбома изображён снимок черепа Вольфа Хоффмана.

Список композиций 
Все песни написаны Accept и Deaffy, кроме 14,15 написанных Вольфом Хоффманном,

 «Death Row» «Камеры смертников» — 5:17
 «Sodom & Gomorra» — 6:28 «Содом и Гоморра» (содержит обработку Танца с саблями Арама Хачатуряна)
 «The Beast Inside» «Зверь внутри» — 5:57
 «Dead on!» «С размаху!» — 4:52
 «Guns 'R' Us» «Пристрели нас» — 4:40
 «Like a Loaded Gun» «Как заряженное ружьё» — 4:18
 «What Else» «Что ещё?» — 4:38
 «Stone Evil» «Каменное зло» — 5:22
 «Bad Habits Die Hard» «С плохими привычками тяжело расстаться» — 4:41
 «Prejudice» «Предубеждение» — 4:14
 «Bad Religion» «Плохая религия» — 4:26
 «Generation Clash II» «Противоречивое поколение 2» — 5:04
 «Writing on the Wall» «Предупреждение»— 4:25
 «Drifting Apart» (на некоторых релизах «Drifting Away») «Отдаляясь» — 3:02
 «Pomp and Circumstance» «Великолепие и пышность» — 3:44

Синглы 
 Bad Habits Die Hard (1994)

Видео 
 Death Row (1994)

Релизы 
 Death Row (BMG\Ariola, 74321 23016-1), двойной LP, Германия, 1994
 Death Row (RCA, 74321 23016-2), CD, Германия, 1993
 Death Row (Pavement Music, 72445-15006-2), CD, США, 1994
 Death Row (JVC Victor, VICP 5435), CD, Япония, 1994
 Death Row (BMG, ???), CD, США, 18.02.1997
 Death Row (RCA, 74321 33570-2), CD, Германия, 1996

Чарты 
  32 место

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Вольф Хоффманн — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара, вокал (13)
 Штефан Кауфманн — ударные
 Штефан Шварцман — ударные (9, 10)

Ссылки 
 
 

1994
Альбомы RCA Records
Альбомы Pavement Music